Ibarre est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est Ibar et qui signifie « la vallée ».

Toponymes 
 Ibarre, village et ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui intégrée à  la commune de Saint-Just-Ibarre à la suite de sa réunion avec la commune de Saint-Just le  ;
 Ibarre, un quartier de la commune de Bardos dans les Pyrénées-Atlantiques;
 Ibarre, un quartier de Basauri en Biscaye.

Notes et références 

Toponymie basque